Појам Ричард Гордон може да се односи на:

 Ричард Ф. Гордон, амерички пилот, хемичар и астронаут
 Ричард Гордон (енглески писац)